Das zweite Event der WPBSA Pro Ticket Series 88/89 war ein professionelles Snooker-Qualifikationsturnier für die Saison 1988/89 der Profitour, das vom 16. bis zum 23. Mai 1987 im Freizeitpark von Warners in Puckpool auf der Isle of Wight ausgetragen wurde. Sieger wurde Nick Terry, der im Finale Darren Morgan besiegte. Das einzige Century Break und somit auch das höchste Break des Turnieres war ein 124er-Break von Mick Price.

Preisgeld 
Als Preisgeld wurden 11.700 Pfund Sterling ausgeschüttet.

Turnierverlauf 
Am Turnier nahmen 32 Spieler teil, die den Turniersieger im K.-o.-System ausspielten. Fast alle Spiele wurden im Modus Best of 7 Frames ausgetragen, nur das Finale fand im Modus Best of 9 Frames statt.

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 1987
Billardturnier in England
Sportveranstaltung auf der Isle of Wight